Leon Lederman ist der Name folgender Personen:

* Leon Lederman (Schachspieler) (Leon S. Lederman; * 1947), israelischer Schachspieler 
 Leon Max Lederman (1922–2018), US-amerikanischer Physiker